

Persone 
 Saša Jovanović (1991), calciatore serbo
 Saša Jovanović (1993), calciatore serbo